Illum kan henvise til flere artikler:

 Illum (ø) – en ø
 Illum (stormagasin) – et stormagasin i København
 A. C. Illum – dansk grosserer, grundlæggeren af stormagasinet Illum
 Bent Illum – sløjdlærer, cand.pæd. & Ph.D. i sløjd, ansat på Dansk Sløjdlærerskole
 Knud Illum – professor, dr.jur. (1906–1983), Illums servitutter
 Illums Bolighus - et bolighus, med tidligere var tilknyttet Illum stormagasinet